Gustav Vasa kan syfta på:

 Gustav Vasa – förhärskande benämning på Gustav I, Sveriges konung 1523–1560
 Gustav Vasa församling – en församling i Stockholms stift
 Gustaf Wasa (opera) – en opera i tre akter, uruppförd 1786
 Gustaf Vasa (pjäs) – en teaterpjäs av August Strindberg från 1899
 Gustav Vasa (skulptur) – en skulptur av Carl Milles i Nordiska museet i Stockholm
 Gustavus Vassa – en slav och senare författare och motståndare till slaveriet, se Olaudah Equiano
 M/S Gustaf Wasa – svenskt passagerarfartyg i trafik på Siljan i Dalarna sedan 1876
 S/S Gustaf Wasa – svenskt ångfartyg i trafik på Östersjön under 1900-talet
 MV Gustav Vasa – ursprungligt namn på ett missionsfartyg sjösatt 1973 som ägs av den kristna organisationen Operation Mobilisation, se Logos Hope

Se även
 Gustav Vasas bibel – den första översättningen av hela Bibeln till svenska
 Gustav av Wasa (1799–1867), en svensk kronprins 1799–1809, därefter tronpretendent i landsförvisning
 Vasaätten – en tidigare svensk adelsätt